Гарт Нікс (англ. Garth Nix, нар. 19 липня 1963) — австралійський письменник-фантаст, що пише для підлітків. 
 Нікс (грец. Νύξ, /nɪks/; грец. Nyx, «ніч»; лат. Nox), або Ні́ч — у давньогрецькій міфології божество ночі.
 Віллі Нікс (англ. Willie Nix; 6 серпня 1922, Мемфіс, Теннессі — 8 липня 1991, Леланд, Міссісіпі) — американський блюзовий співак і ударник. 
 Нью-Йорк Нікс, «Нью-Йорк Нікс» (англ. New York Knicks) — професійна баскетбольна команда, заснована у 1946, розташована в місті Нью-Йорк в штаті Нью-Йорк. 
 3908 Нікс (3908 Nyx) — астероїд головного поясу, відкритий 6 серпня 1980 року. 
 Стіві Нікс, Стефані Лінн «Стіві» Нікс (англ. Stephanie Lynn «Stevie» Nicks; нар. 26 травня 1948 року, Фінікс, Арізона, США) — американська співачка і авторка пісень.